Divizia A (1940/1941) – 29. sezon najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej w Rumunii. W rozgrywkach brało udział 13 zespołów, grając systemem kołowym. Tytułu nie obroniła drużyna Venus Bukareszt. Nowym mistrzem Rumunii został zespół Unirea Tricolor Bukareszt. Tytuł króla strzelców zdobyli Adalbert Marksteiner (Rapid Bukareszt) oraz Sonny Niculescu (Unirea Tricolor Bukareszt), którzy strzelili po 21 goli. 

Były to ostatnie rozgrywki Divizii A w Rumunii przed przerwą spowodowaną II wojną światową. Następne odbyły się w sezonie 1946/1947. W związku z tym, żaden zespół nie spadł do drugiej ligi.

Tabela końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 

1940 w piłce nożnej
1941 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Rumunii
1940 w Rumunii
1941 w Rumunii